Příjmení Kodet nosí více různých osobností:

 Emanuel Kodet (1880–1954) – český sochař a malíř, otec Jana, dědeček Jiřího a Kristiana, praděd Barbory
 Jan Kodet (1910–1974) – český sochař, syn Emanuela Juliana, otec Jiřího a Kristiana, děd Barbory
 Jan Kodet (tanečník) (* 1968) – český choreograf a tanečník
 Jiří Kodet (1938–2005) – český herec, bratr Kristiana a otec Barbory, syn Jana a vnuk Emanuela Juliana
 Kristian Kodet (* 1948) – český malíř, bratr Jiřího a strýc Barbory, syn Jana a vnuk Emanuela Juliana
 Vojtěch Kodet (* 1956) – český duchovní a teolog

ženský tvar s přechýlením
 Barbora Kodetová (* 1970) – česká herečka a moderátorka, dcera Jiřího, vnučka Jana a pravnučka Emanuela Juliana, neteř Kristiana
 Sylvia Kodetová (1930–2018) – česká operní pěvkyně